Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2023 года — 47-й турнир молодёжного чемпионата мира под эгидой ИИХФ, который проходил в канадских городах Галифакс и Монктон с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но из-за вторжения России на Украину, турнир был перенесён в Канаду.

Подготовка к чемпионату в России 
30 мая 2018 года Федерация хоккея России получила официальное подтверждение от Международной федерации хоккея на льду о проведении молодёжного чемпионата мира 2023 года по хоккею с шайбой в Новосибирске и Омске. За право проведения МЧМ-2023 также боролись Канада, США, Швеция и Финляндия.

К 2022 году для проведения чемпионата в Новосибирске должна была быть построена новая арена площадью 56 тысяч квадратных метров на 10 600 зрителей. На возведение арены было выделено, в общей сложности, более 10 миллиардов рублей из трёх бюджетов (федерального, регионального и муниципального). Шестиэтажный комплекс появится на улице Немировича-Данченко, в 500 метрах от берега реки Обь. Весной 2022 года откроют новую станцию метро «Спортивная» с выходом к арене.

В Омске летом 2020 года на месте снесенной «Арены Омск» началось строительство новой ледовой арены, с вместимостью около 12 000 зрителей. Новая арена — шестиэтажный ледовый дворец спорта площадью 60 тысяч квадратных метров на улице Лукашевича в 350 метрах от берега реки Иртыш. На строительство новой арены будет выделено 10 млрд рублей, из которых 5 млрд. из федерального бюджета, а другая половина за счёт вложений компании «Газпром нефть». G-Drive Арена начала функционировать 24 сентября 2022 года.

Перенос турнира 
В феврале 2022 года, осуждая вторжение России на территорию Украины, Международный олимпийский комитет (МОК) призвал лишить Россию права на проведение всех международных спортивных мероприятий. Вопрос о проведении в России чемпионата мира по хоккею среди юниоров и чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года обсуждался на заседании совета ИИХФ 28 февраля 2022 года. ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от международных хоккейных матчей до дальнейшего уведомления, и лишил Россию права на проведение чемпионата мира среди юниоров.
5 мая ИИХФ и Hockey Canada объявили, что Галифакс и Монктон станут хозяевами турнира. Канада стала хозяйкой турнира в третий раз подряд, а соревнование в Гелифаксе пройдёт ровно через 20 лет после турнира 2003 года.

Арены

Сборные 

Северная Америка
 ×* — 1-место в 2022 году
 * — 5-место в 2022 году

Европа
 * — 2-место в 2022 году
 * — 3-место в 2022 году
 * — 4-место в 2022 году

 * — 6-место в 2022 году
 * — 7-место в 2022 году
 * — 8-место в 2022 году
 * — 9-место в 2022 году
 * — 10-место в 2022 году

 <div id="1">* = Все команды классифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 2022 года
 <div id="2">× = Хозяева чемпионата

Судьи 
ИИХФ утвердила 12 главных и 11 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2023 года.

Главные судьи
  Майкл Кэмпбелл
  Грейден Гамильтон
  Андреас Харнебринг
  Томаш Гронский
  Марк Иверт
  Ричард Магнуссон
  Мэтью Меннити
  Ансси Салонен
  Питер Шлиттенхардт
  Якуб Шиндель
  Михаэль Черриг
  Райли Йеркович

Линейные судьи
  Клемент Гонсальвес
  Брэндон Грилло
  Онни Хаутамаки
  Давид Клоучек
  Спенсер Кнокс
  Даниэль Конц
  Патрик Лагузов
  Шоун Оливер
  Даниэль Перссон
  Джон Валески
  Таррингтон Вионзек

Предварительный раунд

Группа A

Результаты 
Время местное (UTC−4).

Группа В

Результаты 
Время местное (UTC−4).

Утешительный раунд 
Команды выявляли лучшего в серии из трёх игр. Сборная Латвии одержала победу в первых двух матчах, поэтому третья игра была отменена.

Время местное (UTC-4).

Плей-офф

Четвертьфинал 
Время местное (UTC-4).

Полуфинал 
Время местное (UTC-4).

Матч за 3-е место 
Время местное (UTC-4).

Финал 
Время местное (UTC-4).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 
 
 

2022 год в хоккее
2023 год в хоккее
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Чемпионаты мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
М1
Международные спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)
Международные спортивные соревнования в Монктоне
Чемпионаты мира в Канаде
Неосуществлённые в России проекты